Massimo steht für:

 Massimo, italienischer männlicher Vorname sowie Familienname
 Massimo (Adelsgeschlecht), römisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Deutsche Akademie Rom Villa Massimo
 Istituto Massimiliano Massimo
 Massimo Dutti
 Palazzo Massimo
 San Massimo
 Teatro Massimo
 Massino